George Sand - pseudoniem van Amandine Lucile Aurore Dudevant, geboren Dupin, 1804 - 1876.
 Aurore Dudevant (kunstenares) - architecte, klarinettiste en beeldend kunstenares; vormt met Philippe Zulaica Dague de Miséricorde (ook bekend als Drone en Forces Mobiles): experimentele, geïmproviseerde muziek, fotografie, video.